Valle steht für:
 Valle (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Valle, Kurzform des männlichen Vornamens Valentin

Valle ist der Name folgender

Orte in Norwegen:
 Valle (Kommune), Kommune in Norwegen
 Valle (Ålesund), Ortschaft in der Kommune Ålesund, Fylke Møre og Romsdal
 Valle (Bamble), Ortschaft in der Kommune Bamble, Fylke Vestfold og Telemark
 Valle (Oslo), Stadtgebiet in Oslo

Orte in den Vereinigten Staaten
 Valle (Arizona), USA
 Del Valle (Texas), Gemeinde im Travis County, Texas

weiterer Orte:
 Valle (Lettland), Dorf in Lettland
 Departamento Valle, Verwaltungsbezirk in Honduras
 Valle del Cauca, Provinz im Westen Kolumbiens
 Valle San Nicolao, eine italienische Gemeinde in der Provinz Biella, Region Piemont

Siehe auch:
 Della Valle
 El Valle
 La Valle
 Lake Del Valle
 Mount Del Valle
 Vale
 Vall
 Walle
 Vallé